Porcino - adjetivo relativo a porco; suíno.
 Cogumelo porcino - nome comum a algumas espécies de fungos comestíveis.
 Viúva Porcina - personagem da telenovela brasileira "Roque Santeiro".